A 2016. évi téli ifjúsági olimpiai játékokon a sífutás lány szabad stílusú sífutás versenyszámát február 13-án rendezték Lillehammerben. A versenyen 1998. január 1. és 1999. december 31. között született versenyzők vehettek részt. 
A győztes a svéd, Moa Lundgren lett.

Eseménynaptár

Selejtező
A selejtezőben a 40 indulóból a 30 leggyorsabb jutott tovább. A versenyzőket egyénenként indították félpercenként.

Elődöntők
Mindhárom elődöntőből a 2 leggyorsabb jutott tovább, valamint a további 4 legjobb idővel rendelkező versenyző. A versenyzőket egyszerre indították el.

1. elődöntő

2. elődöntő

3. elődöntő

Döntő
A döntőben a 10 versenyzőt egyszerre indították el.

Források
 A selejtező eredménye
 Az elődöntők eredménye
 A döntő eredménye

 
Sífutás a 2016. évi téli ifjúsági olimpiai játékokon